Fiona Bruce est un nom pouvant désigner:

Fiona Bruce (née en 1957), femme politique conservatrice britannique
Fiona Bruce (née en 1964), journaliste et présentatrice de télévision britannique

Voir aussi

Bruce, Fiona